Aleksej Alekseevič Kiselëv (1969) – giocatore di calcio a 5 russo 
Aleksej Ivanovič Kiselёv (1939-2005) – pugile sovietico
Aleksej Semënovič Kiselëv (1879-1937) – politico sovietico